Троицкий собор () — утраченный православный храм в городе Глухове Сумской области. Известен тем, что именно в этом храме была наложена анафема на гетмана Запорожского войска Ивана Мазепу. Был возведён казаками и местными жителями в 1657 году, вначале как деревянный. Храм неоднократно горел. В 1962 году был окончательно снесён по решению органов государственной власти, и на его месте разбит сквер.

История 
Вначале был построен как деревянный. В 1720 году было принято решение о его перестройке из кирпича. Предполагалось что «его длина будет 15 саженей, высота до купола 9 саженей, а чертежи и пропорции как господин Гетман Скоропадский соизволит: на строительство выделить 750 рублей, кроме этого муку, крупу, мясо и масло на прокорм». Рассказывая о судьбе Троицкого собора архиепископ Филарет Гумилевский приводит перечень происшествий при его строительстве:
 В 1720 году было запланировано строительство Троицкого каменного храма взамен деревянного. Средства выделило российское правительство. Однако после смерти И. Скоропадского работы почти прекратились;
 Только в 1746 году закончили разборки деревянного собора и заложили новый;
 В 1748 году произошёл пожар, и почти все, что успели построить, и заготовленные материалы сгорели;
 В 1759 году здание, наконец, довели до покрытия, но построенная колокольня упала, при этом разрушила угол храма, а на стенах возникли трещины;
 Строительство возобновили только в 1765 году, привлекая к работе архитектора А. Квасова, но после этого он заболел и поручил надзор за строительными работами своему ученику Ф. Савичу;
 В 1784 году строительство почти закончили, но снова произошёл пожар, и в соборе сгорело всё, что могло гореть;
 Только в 1805 строительство храма было закончено.

В конце 1930-х годов собор был закрыт советскими властями и полностью пришёл в упадок. В 1962 году местная власть снесла Троицкий храм, мотивируя тем, что вид собора портит город, и на этом месте устроила сквер. При этом рядом с Троицкой церковью, находились ещё три церкви, которые сохранились до сих пор и являются памятниками архитектуры XVIII столетия.

Примечания

См. также 
 Анафема гетману Мазепе

Литература 
 Историко — статистическое описание Черниговской епархии, в 7 книгах. — Чернигов: Земская типография. — 1873—1874.
 Віроцький В. Д., Карнабіда А. А., Киркевич В. Г. Монастірі та храми землі Сіверської. Київ: «Техніка», 1999.
 Україна козацька. 2003—2006 роки. Збірник статей. Донецьк: «Наука і освіта», 2007.

Ссылки 
 Исторические сведения о городе Глухове

Утраченные церкви Украины
Культовые сооружения Глухова
Глухов
Здания и сооружения, заложенные в 1746 году
Появились в 1805 году в России
Храмы, построенные в 1805 году
Храмы, снесённые во время хрущёвской антирелигиозной кампании
Храмы, снесённые в 1962 году